Ната́лья Са́нина:
 Санина, Наталья Петровна (род. 1954) — депутат Государственной Думы России VII созыва.
 Санина, Наталья Сергеевна (1919—2007) — советская спортсменка (академическая гребля).